Сти́вен Карр () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Карр, Стивен (род. 1966) — австралийский фигурист.
 Карр, Стивен (род. 1976) — ирландский футболист, защитник.